Кафр-эш-Шейх () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Кафр-эш-Шейх. Расположена на севере страны, в северной части дельты Нила, к западу от мухафазы Дакахлия, к востоку от мухафазы Бухейра и к северу от мухафазы Гарбия. С севера омывается Средиземным морем, протяженность побережья которого составляет 100 км.

Название 
Своим названием как мухафаза, так и город Кафр-эш-Шейх обязаны магрибинскому (марокканскому) шейху Талха Аби Саид Аль-Талмасани, который приехал сюда в 1204 году и был похоронен в мавзолее в городе Кафр-эш-Шейх.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 10 административных центров (районов), 10 городов и 44 сельских местных общин, к которым относятся 162 деревни и 1625 мелких поселений. Важнейшие центры и города мухафазы:
 Кафр-эш-Шейх
 Эль-Хамуль
 Бияла
 Келлин
 Матубас
 Дисук
 Балтим
 Сиди-Салим
 Эр-Рияд
 Фувва

Промышленность 
В мухафазе имеется две промышленных зоны:
 1-я промышленная зона в Балтиме — всего 49 предприятий, ещё 20 строится (электричество, телекоммуникации и др.).
 2-я промышленная зона в Матубасе — планируется создать 523 предприятия с общей численностью до 40 000 рабочих мест. Уже идёт строительство 25 предприятий по различным отраслям промышленности.
Помимо этого, имеются многочисленные предприятия пищевой промышленности, заводы по переработке хлопка. Рыболовные хозяйства.

Сельское хозяйство 
 Обрабатываемые земли — 238 489 га
 Земли, пригодные к мелиорации — 20 643 га
 Сельхозпредприятия (сельхозкооперативы, мелиорация земель, многопрофильные, специализированные) — 353
Важнейшие сельскохозяйственные культуры: рис (30 % от общего производства в Египте), хлопок, свёкла, пшеница.

Полезные ископаемые 
Важнейшие полезные ископаемые: хлорид натрия (соляной завод в Балтиме) и природный газ (газовые скважины в деревне Рус-эль-Фарх).

Здравоохранение 
Количество медицинских учреждений (общие, центральные, специализированные, поликлиники, медицинское страхование) — 37, помимо этого имеется 256 центров планирования семьи и роддомов. Работает 787 врачей и 1373 санитаров.

Образование 
В Кафр-эш-Шейхе имеется ряд колледжей. Недавно был открыт самостоятельный Университет Кафр-эш-Шейха, действуют следующие факультеты: Факультет коммерции, Факультет инжиниринга, Сельскохозяйственный факультет, Ветеринарный факультет, Факультет искусств.

Работа с молодёжью и спорт 
В провинции работает 262 молодёжных центра и 29 спортивных клубов.

Средства массовой информации 
В мухафазе имеется свой ТВ канал — Шестой канал. Выпускается газета Кафр-эль-Шейх.

Мухафазы Египта